Moselle steht für:

 Moselle, französischer Name der Mosel, linker Zufluss des Rheins
 Département Moselle, Verwaltungseinheit in der Region Grand Est, Frankreich
 Boulay-Moselle,  Stadt im Département Moselle, Frankreich
 Côtes de Moselle, Weinbaugebiet an der Mosel in Ostfrankreich, siehe Weinregion Lothringen
 Port Moselle, Freizeithafen im französischen Überseegebiet Neukaledonien
 River Moselle (London), Wasserlauf in London, England
 Moselle Open, Tennisturnier in Metz, Frankreich, siehe ATP Metz
 Moselle Amnéville Hockey Club, französischer Eishockeyverein
 Moselle Specialty Cars, kalifornischer Autohersteller

Siehe auch:
 Armée de la Moselle (Moselarmee), Verband der französischen Revolutionszeit
 Moselviadukt (Viaduc de la Moselle), Eisenbahnbrücke über die Mosel in Lothringen
 Mosella